, philosophe,
Giuseppe Gargani (1935- ), homme politique italien,
Julien Gargani (1975- ), géologue français,
Maria Gargani (1892-1973), religieuse italienne.
Giuseppe Torquato Gargani(1834-1862), poète italien